Bistrica, Pohorje, je lahko:

 Bistrica, desni pritok Drave pri Bistrici ob Dravi
 Bistrica, levi pritok Ložnice pod Slovensko Bistrico